Marija Šarapova ha battuto in finale Ana Ivanović 7-5, 6-3

Teste di serie

 Justine Henin (quarti di finale)
 Svetlana Kuznecova (terzo turno)
 Jelena Janković (semifinali)
 Ana Ivanović (finale)
 Marija Šarapova (Vincitrice)
 Anna Čakvetadze (terzo turno)
 Serena Williams (quarti di finale)
 Venus Williams (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová  (semifinali)
 Marion Bartoli (primo turno)
 Elena Dement'eva (quarto turno)
 Nicole Vaidišová (quarto turno)
 Tatiana Golovin (secondo turno)
 Nadia Petrova (quarto turno)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Dinara Safina (primo turno)

 Shahar Peer (terzo turno) 
 Amélie Mauresmo (terzo turno) 
 Sybille Bammer (secondo turno) 
 Ágnes Szávay (primo turno) 
 Al'ona Bondarenko (secondo turno) 
 Lucie Šafářová (primo turno) 
 Vera Zvonarëva (primo turno) 
 Li Na (terzo turno) 
 Francesca Schiavone (terzo turno) 
 Viktoryja Azaranka (terzo turno) 
 Marija Kirilenko (quarto turno) 
 Katarina Srebotnik (terzo turno) 
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale) 
 Virginie Razzano (terzo turno) 
 Sania Mirza (terzo turno) 
 Julia Vakulenko (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2008